Spojení písmen D a H může mít různé významy:

DH 
 Depo Hostivař – depo pražského metra
 Diffieho-Hellmanova výměna klíčů – bezpečná výměna klíčů v kryptografii
 Downhill – cyklistický sjezd (z kopce dolů, extrémní sport)

DH též může označovat:
 Zoufalé manželky –

dH 
  – stupeň německé tvrdosti vody

dh 
 foném (v dévanágarí ध) častý např. v indických jazycích